Туркменой — нефтегазовое месторождение в Казахстане. Расположено в Мангыстауской области. Открыто в 1969 году.

Плотность нефти составляет 0,855 г/см³ или 34° API. Нефть малосернистая 0,3 %, высокопарафинистая 28 %.

Нефтегазоносность связана с отложениями юрского возраста. Начальные запасы нефти 30 млн тонн.

Оператором месторождения является румынская нефтяная компания Petrom.

Ссылки 
 Туркменой на Викимапии

Литература 
 Нефтяная энциклопедия Казахстана. В 2-х томах. — Алматы: общественный фонд «Мунайшы», 2005. ISBN 9965-9765-1-1

Нефтяные месторождения Казахстана